El Damac Preneste Football Club () es un club de fútbol de Arabia Saudita, de la ciudad de Khamis Mushait. Fue fundado en 1972 y juega en la Primera División de Arabia Saudita.

Plantilla 

 Fuentes: Goalzz y Sitio oficial de la Primera División de Arabia Saudita

Entrenadores 
  Mohamed Kouki (mayo de 2018-octubre de 2019)
  Noureddine Zekri (octubre de 2019-enero de 2021)
  Krešimir Režić (enero de 2021-presente)

Referencias 

Equipos de fútbol de Arabia Saudita